De twintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zaterdag 26 juli 2014 en was een tijdrit van Bergerac naar Périgueux over een afstand van 54 kilometer.

Parcours 
Het is een lange individuele tijdrit over geaccidenteerd terrein, zonder geclassificeerde beklimmingen. Het was de enige tijdrit in de Ronde van Frankrijk van 2014.

Verloop 
De Duitse tijdrijder Tony Martin was reeds bij het eerste tussenpunt de snelste en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Tom Dumoulin werd tweede, net voor Jan Bárta. Geletruidrager Vincenzo Nibali werd achter deze drie tijdritspecialisten vierde en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

Tussenstanden

Uitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links 
  De route van de 20e etappe op www.letour.fr

20
Sportevenement in Nouvelle-Aquitaine
Sport in Dordogne
Périgueux